Quiel — cidade da Alemanha
 Kiel (Wisconsin) — cidade dos Estados Unidos
 Baía de Quiel — baía da Alemanha
 Universidade de Quiel — universidade da Alemanha
 Canal de Quiel — canal da Alemanha
 Tratado de Kiel - tratado internacional de 1814
 Fiorde de Kiel - fiorde da Alemanha
 Porto de Kiel - porto da Alemanha
 Semana de Kiel - regata e festa popular em Kiel
 THW Kiel - clube de andebol
 Holstein Kiel - clube de futebol
 Aeroporto de Kiel - aeroporto da cidade de Kiel